Кавалерийская бригада СС () — тактическое соединение войск СС нацистской Германии периода Второй мировой войны. Была создана путём объединения двух кавалерийских полков СС «Мёртвая голова» в августе 1941 года. Понеся тяжёлые потери в боях на Восточном фронте, бригада была расформирована, а её остатки в мае 1942 года стали ядром для формирования  кавалерийской дивизии СС.

История

Пребывание в Польше 

В сентябре 1939 года в Берлине был создан кавалерийский полк СС «Мёртвая голова». Изначально в его составе было всего 27 офицеров и 424 всадника. Все вместе они составляли четыре эскадрона. Полк был создан в кратчайший срок из кадрового состава расформированных кавалерийских школ общих СС в Мюнхене и Форсте. К 20-м числам сентября полк прибыл на территорию Польши и приступил к наведению «нового порядка». Полк был подчинён высшему руководителю СС и полиции «Восток» и вначале расположился неподалеку от Лодзя. Части полка участвовали в насильственных переселениях населения Польши по программе, разработанной Главным управлением СС по вопросам расы и поселения. Эскадроны полка также участвовали в изъятии оружия разбитой польской армии у населения. Подавив последнее сопротивление поляков, кавалеристы принялись за евреев. Поскольку на тот момент в немецкой армии практически не было моторизованных частей, полку было поручено конвоировать партии арестованных евреев в концлагеря. Нередко под такой охраной до места назначения добиралась только половина арестованных.

К 1940 году количество эскадронов полка увеличилось до девяти, и они были распределены по различным городам Польши, а штаб полка расположился в Варшаве. Некоторые эскадроны стали привлекаться к антипартизанским операциям против Армии Крайовой. К весне 1940 года количество эскадронов возросло до тринадцати. По этой причине 21 мая 1940 года тринадцать эскадронов были переформированы в два кавалерийских полка СС «Мёртвая голова». Первый полк стал квартировать в Варшаве, а второй в Люблине. В течение всего 1940 года оба полка продолжали участвовать в вышеописанных акциях, действуя всегда с неоправданной жестокостью. Кроме этого части полков один раз снимались в кинематографе и участвовали в различных парадах, а также несли караульную службу в местах дислокации.

Вторжение в СССР 

С началом операции «Барбаросса» 1-й кавалерийский полк СС перешёл границу СССР и наступал вместе с 87-й пехотной дивизией. Однако уже 29 июня 1941 года полк был отправлен в Сувалки, а затем на полигон Хайделагер, где, видимо, уже находился 2-й полк. 21 июля оба полка были отправлены в Барановичи и подчинены высшему руководителю СС и полиции «Центральная Россия».

В период с 19 июля по 31 августа 1941 года силами 1-й кавалерийской бригады СС с привлечением подразделений 162-й и 252-й пехотных дивизий проводилась масштабной операции по очищению оккупированной территории Брестской, Барановичской, Пинской и Полесской областей от враждебных нацистам элементов: подразделений Красной Армии, попавших в окружение, партизан и местного населения. Операция получила название  (). 29 июля 1941 года 1-й кавалерийский полк СС, под командованием штурмбаннфюрера Густава Ломбарда подошёл к городку Хомск, в котором проживало до 2 тысяч евреев. Вся община была согнана в здание местной церкви и на следующий день расстреляна из пулемётов. 2 августа кавалеристы заняли город Мотоль, где проживало 3 тысячи евреев. Мужское население собрали на городской площади, а женщин и детей в здании школы и синагоге. 3 августа 800 мужчин расстреляли. Утром следующего дня убили женщин и детей.

2 августа оба полка были сведены в кавалерийскую бригаду СС, а 4-го впервые вступили в бой. В середине августа бригада сражалась с советской кавалерией у Припяти. В этом районе кавалеристы СС устроили массовые расстрелы. Согласно немецким архивам, они убили 15 тысяч евреев и гражданских подозреваемых в поддержке советской власти. Также была расстреляна тысяча партизан и 700 пленных красноармейцев. После этого бригада стала привлекаться к антипартизанским операциям на Полесье. В сентябре части бригады участвовали в крупной антипартизанской операции под Мозырем. В октябре 1941 года части бригады были по железной дороге переброшены в район Невель — Великие Луки. До декабря бригада находилась в указанном районе, действуя против партизан, а потом была отправлена в район Ржев — Торопец. Здесь кавалерия СС несла охранную службу, а позже участвовала в боях на фронте.

В январе 1942 года после боёв с Красной Армией бригада потеряла 35 % личного состава и почти весь разведывательный батальон. В феврале она участвовала в боях за Нелидово. В апреле 1942 года все боеспособные чины бригады были сведены в боевую группу СС «Цеендер», которая действовала вместе со 110-й пехотной дивизией. 23 мая группа была выведена с фронта и отправлена в Польшу. Чуть позже на основе кавалерийской бригады СС была создана 8-я кавалерийская дивизия СС «Флориан Гайер».

Местонахождение 
 с августа 1941 по апрель 1942 (СССР)

Командиры 
 штандартенфюрер СС Герман Фегелейн (2 августа 1941 — 19 марта 1942)
 штурмбаннфюрер СС Густав Ломбард (19 марта — 15 апреля 1942)

Состав 
 1-й кавалерийский полк СС ()
 2-й кавалерийский полк СС ()
 Велосипедный разведывательный батальон СС ()
 Артиллерийский дивизион СС ()
 Зенитная батарея СС ()
 Рота связи СС ()
 Санитарная рота СС ()
 Ветеринарная рота СС ()

Награждённые Рыцарским крестом Железного креста 
 Герман Фегелейн — 2 марта 1942 — штандартенфюрер СС, командир кавалерийской бригады СС.

См. также 
 1-я моторизованная бригада СС
 8-я кавалерийская дивизия СС «Флориан Гайер»

Примечания

Литература 
 

Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1942 году
Бригады войск СС